

Anno 
 916 o 916 a.C.

Codici 
 916 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Oakley Observatory, a Terre Haute, nella Contea di Vigo, dell'Indiana

Matematica 
 916

Altro 
 Ducati 916 – motocicletta stradale-sportiva prodotta dalla Ducati dal 1994 al 1998